Bei den 5. Indian Ocean Island Games 1998 () wurde in Réunion ein Turnier im Fußball der Männer ausgetragen. An dem Wettbewerb nahmen fünf Mannschaften teil, der Gastgeber aus Réunion konnte das Turnier mit einem Finalsieg über den Titelverteidiger Madagaskar für sich entscheiden.

Alle Spiele fanden im Stade Linité statt.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Jeux des Iles de l'Océan Indien (Indian Ocean Games), in: rsssf.com (25. August 2011), abgerufen am 11. April 2014 (englisch).

1998 Fussball
Indian Ocean Island Games
Fußball (Réunion)